Daisuke Oku - ex-futebolista profissional japonês.
Hiroya Oku - autor de mangá.
Desambiguação